Jan von Arx (* 9. února 1978 Thun) je bývalý švýcarský hokejový obránce a trenér.

Hráčská kariéra 
S profesionálním hokejem začínal v týmu SCL Tigers, debut za A-tým uskutečnil ve druhé nejvyšší švýcarské lize v ročníku 1994/95, v sezóně odehrál 6 zápasů základní části se svým starším bratrem Retem von Arxem a 5 zápasů v playoff. Společně s bratrem odešel v roce 1995 do týmu HC Davos, pomohli 4krát získat titul mistra švýcarské ligy a 4krát vyhrát Spenglerův pohár. V roce 2001 společně s bratrem prodloužili smlouvu s Davosem až do roku 2009. Po vypršení smlouvy se dohodl s klubem k prodloužení do ročníku 2013/14.

Kontroverze 
V červnu roku 2006 byl pozitivně testován z dopingu a užívání konopí. Poté dostal stop po dobu 6 měsíců.

Klubové statistiky 

|-
| 1994/1995
| SCL Tigers
| NLB
|6
|0
|0
|0
|2
|5
|0
|1
|1
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1995/1996
| HC Davos
| NLA
|4
|0
|0
|0
|0
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 1996/1997
| HC Davos
| Elite Jr. A
|19
|2
|2
|4
|
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1996/1997
| HC Davos
| NLA
|36
|0
|1
|1
|16
|4
|0
|0
|0
|0
|-
| 1996/1997
| SC Herisau
| NLB
|4
|0
|0
|0
|0
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1997/1998
| HC Davos
| NLA
|37
|2
|2
|4
|14
|18
|0
|1
|1
|14
|-
| 1998/1999
| HC Davos
| NLA
|43
|6
|6
|12
|14
|6
|0
|0
|0
|6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999/2000
| HC Davos
| NLA
|44
|1
|3
|4
|41
|5
|0
|0
|0
|2
|-
| 2000/2001
| HC Davos
| NLA
|43
|7
|13
|20
|46
|4
|1
|0
|1
|6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001/2002
| HC Davos
| NLA
|33
|2
|1
|3
|26
|16
|0
|3
|3
|10
|-
| 2002/2003
| HC Davos
| NLA
|40
|1
|10
|11
|63
|16
|1
|1
|2
|6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003/2004
| HC Davos
| NLA
|45
|0
|12
|12
|36
|6
|0
|0
|0
|2
|-
| 2004/2005
| HC Davos
| NLA
|42
|5
|2
|7
|46
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005/2006
| HC Davos
| NLA
|42
|1
|6
|7
|64
|15
|0
|1
|1
|6
|-
| 2006/2007
| HC Davos
| NLA
|23
|2
|3
|5
|24
|18
|2
|3
|5
|14
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007/2008
| HC Davos
| NLA
|49
|4
|9
|13
|34
|13
|0
|3
|3
|2
|-
| 2008/2009
| HC Davos
| NLA
|50
|3
|10
|13
|18
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/2010
| HC Davos
| NLA
|39
|4
|7
|11
|28
|6
|0
|0
|0
|4
|-
| 2010/2011
| HC Davos
| NLA
|48
|1
|11
|12
|20
|14
|0
|2
|2
|12
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/2012
| HC Davos
| NLA
|47
|2
|8
|10
|20
|4
|0
|1
|0
|2
|-
| 2012/2013
| HC Davos
| NLA
|20
|0
|2
|2
|22
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/2014
| HC Davos
| NLA
|47
|1
|5
|6
|10
|6
|0
|0
|0
|0
|-
| 2014/2015
| HC Davos
| NLA
|42
|0
|4
|4
|20
|14
|0
|2
|2
|4
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v NLA
!774
!42
!115
!157
!562
!185
!5
!18
!23
!100
|}

Reprezentace 

|-
| 1995
| Švýcarsko 18
| MEJ-18
|5
|0
|0
|0
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1996
| Švýcarsko 18
| MEJ-18
|5
|1
|0
|1
|2
|-
| 1997
| Švýcarsko 20
| MSJ
|1
|0
|0
|0
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1998
| Švýcarsko 20
| MSJ
|7
|0
|0
|0
|0
|-"
| 1999
| Švýcarsko
| MS
|6
|2
|2
|4
|10
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
! 18!!1!!0!!1!!6
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 6!!2!!2!!4!!10
|}

Externí odkazy 
 
 
 

Narození 9. února
Narození v roce 1978
Narození v Thunu
Žijící lidé
Švýcarští lední hokejisté
Švýcarští hokejoví obránci
Švýcarští hokejoví trenéři
Hokejisté Nationalligy A
Hokejisté Nationalligy B
Dopingové případy v ledním hokeji
Muži